Санфу́рш () — французская фамилия:

 Санфурш, Анри (1775—1841) — полковник Королевства Франция.
 Санфурш, Жан-Жозеф (1929—2010) — французский художник, поэт, дизайнер и скульптор.
 Санфурш, Соланж (1922—2013) боец французского Сопротивления во время Второй мировой войны.

Двойные фамилии 
 Санфурш-Лапорт, Пьер (1774—1856) —— французский юрист и писатель.